

Штітаре — село, громада округу Нітра, Нітранський край.
 Горне Штітаре — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.